Kováčová kan verwijzen naar de volgende Slowaakse gemeenten:
 Kováčová (okres Zvolen)
 Kováčová (okres Rožňava)